Dollosuchoides — це вимерлий моновидовий рід гавіалоїдних крокодилів, який традиційно вважається членом підродини Tomistominae. Скам'янілості були знайдені в Брюссельській формації Марансарт, Бельгія, і датуються серединою еоцену.

Голотип, IRScNB 482, був виявлений у 1915 році та був підготовлений протягом 1926–1927 років М. Губертом, Дж. Мешертом і М. Жаном де Клермекером, а також у 1927 році Луї Долло виставив голотип у Музеї Природничі науки, і він мав намір описати зразок, але він помер у 1931 році, перш ніж він зміг його описати, і врешті-решт Суінтон (1937) відніс зразок до Dollosuchus, поки Брошу (2007) не перемістив його до власного роду. Зараз він зберігається в музеї Ганда в Бельгії.

Примітки 

Роди плазунів
Фауна еоцену